Mokra je ime več naselij:

 Mokra, Bela Palanka, Srbija
 Mokra, Loško vojvodstvo, Poljska
 Mokra, Šlezijsko vojvodstvo, Poljska
 Mokra, Svetokriško vojvodstvo, Poljska
 Mokra, Velikopoljsko vojvodstvo, Poljska
 Mokra, Lubuško vojvodstvo, Poljska
 Mokra, Opoljsko vojvodstvo, Poljska

Glej tudi 

 Mokrá hora, Češka
Mokra gora, Srbija (razločitev)